Bundesliga 2004-05 var den 42. sæson af Bundesligaen. FC Bayern München vandt ligaen denne sæson.

Ligatabel

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodboldsæson 2004-05